Ба́лаша (; Ба́ласса или Балашша) — венгерская фамилия.

Известные носители:

 Балашша, Бела (1928—1991) — венгерский экономист.
 Баласса, Иосиф (1864—1945) — венгерский филолог.
 Балаша, Янош (1815—1868) — венгерский медик, хирург, академик.
 Баласса, Янош — венгерский актер.

См. также 
 Балашши, Балинт (1554—1594) — венгерский воин, поэт, переводчик, основатель венгерской лирической поэзии.
 Балаж, Бела (1884—1949) — венгерский писатель, поэт, драматург, сценарист, теоретик кино; .
 Баласса-Джармат